Rudolf Saar ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Saar (Höhlenforscher) (1886–1963), österreichischer Höhlenforscher
 Rudolf Saar (Verbandsfunktionär) (1896–??), österreichischer Sänger und Verbandsfunktionär